Objectgeoriënteerd programmeren
Technasium#Onderzoek en Ontwerpen (O&O), een middelbaar schoolvak

Zie ook
Oo, een plaats in Indonesië